La Cala o Cala o Qala – località di Malta
 La Cala – zona di Palermo